Svědectví steht für:

 Svědectví, tschechische Exilzeitschrift
 Edice Svědectví, tschechische Buchreihe der Behörde für Dokumentation und Untersuchung der Verbrechen des Kommunismus (Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu) der Polizei der Tschechischen Republik  (Policie České republiky)